Камбара — муниципалитет в Бразилии.
 Камбара — остров в Фиджи.
 Камбара, Тай (1899—1997) — японский художник, один из основоположников японского футуризма.